Sandovalina kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Sandovalina (ort), São Paulo, 
 Sandovalina (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar